Mühlwerth ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Mühlwerth (1862–1934), österreichisch-böhmischer Politiker 
 Monika Mühlwerth (* 1954), österreichische Politikerin